Lu se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 An Min Lu
 Chung Cheng Lu
 D.A. Lu
 Shun-qing Lu
 Tseng Lu
 Wen Lu
 Yan Jun Lu
 Yingqing Lu